"The Lost Chord" (canção), composta por Arthur Sullivan no século 19
 The Lost Chord (filme de 1917), produção muda britânica com Barbara Conrad
 The Lost Chord (filme de 1925), produção muda estadunidense com David Powell

 The Lost Chord (filme de 1933), produção britânica com John Stuart